Флаг муниципального образования Восто́чное городское поселение Омутнинского муниципального района Кировской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг служит средством визуальной идентификации Восточного городского поселения в тех случаях и ситуациях, когда для данной цели невозможно или недостаточно использование герба Восточного городского поселения.

Ныне действующий флаг утверждён 27 октября 2011 года и 29 марта 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7464.

Описание 
«Флаг муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского муниципального района Кировской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области в красном, зелёном, жёлтом цветах. Композиция герба располагается на флаге по центру».

Геральдическое описание герба гласит: «В ельчато пересечённом золотом и зелёном поле золотой же (в золоте нитевидно окаймлённый червленью) безант, обременённый кольцом, составленным из червлёных треугольников (соприкасающихся основаниями, а вершинами касающихся края безанта), внутри которого — свернувшаяся в кольцо червлёная саламандра; из-за безанта возникает червлёная, бегущая влево волна с вытянутым и заострённым гребнем, ударяющим в левом верхнем углу в червлёную звезду о пяти лучах».

Обоснование символики 
Жёлтый цвет верхней части флага — цвет флага Кировской области и флага Омутнинского района.

Зелёный цвет нижней части флага говорит о богатстве природы и о том, что посёлок образован в лесной глуши.

Солнце — символ жизни.

Красная ящерица — саламандра, свернувшаяся кольцом, образует букву «О» — начальную букву названия Омутнинского района, символизирует химические знания, позволяющие производить лекарственные препараты, и способность к возрождению.

Звезда символизирует космический корабль «Восток», в честь первого полёта которого и был назван посёлок, давший название муниципальному образованию.

Жёлтый цвет (золото) олицетворяет богатство и постоянство.

Красный цвет — любовь, силу, мужество и храбрость.

Зелёный цвет — надежду, свободу и здоровье.

История 
Первый флаг муниципального образования Восточное городское поселение был утверждён 28 июля 2011 года решением Восточной городской Думы № 49.

27 октября 2011 года, в целях закрепления исторических, культурных и иных местных традиций и особенностей, и геральдическими правилами, решением Восточной городской Думы № 73, были изменены рисунки герба и флага Восточного городского поселения и их описания.

Описание 
«Флаг муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского муниципального района Кировской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба муниципального образования Восточное городское поселение Омутнинского района Кировской области в красном, зелёном, жёлтом и белом цветах. Композиция герба располагается на флаге по центру».

Геральдическое описание герба гласит: «В пересечённом золотом и зелёном поле щита в золоте червлёный безант, обременённый золотым солнцем (без лица); солнце обременено червлёной звездой; от зелёного поля к звезде восходит сужающийся след от космического корабля; в зелёном поле серебряная реторта, обременённая сообразно изогнутой червлёной ящерицей — саламандрой; по верхнему краю зелёного поля кайма в виде стилизованных хвойных ветвей».

Обоснование символики 
Жёлтый цвет верхней части полотнища — цвет флага Кировской области.

Зелёный цвет в нижней части флага изображён в виде лесного массива, оконечность которого говорит об основной составляющей природной среды Восточного городского поселения — хвойных породах деревьев.

Звезда символизирует космический корабль «Восток», в честь первого полёта которого и был назван посёлок, давший название муниципальному образованию.

Серебряная реторта говорит о специфике научных исследований и производства градообразующего предприятия — микробиологии.

Красная ящерица (саламандра) символизирует химические знания, позволяющие производить лекарственные препараты.

Жёлтый цвет (золото) олицетворяет благосостояние и интеллект.

Белый цвет (серебро) олицетворяет любовь, верность традициям и постоянство.

Красный цвет олицетворяет силу, мужество и здоровье.

Зелёный цвет олицетворяет надежду и веру.

См. также 
Герб Восточного (Кировская область)

Примечания 

Флаги с изображением пятиконечных звёзд
Ящерица в геральдике